Перга́мент:
 Пергамент — материал для письма.
 Пергаментная бумага
 Ороговевшая кожа (см. сырая кожа).

 Фамилия
 Пергамент, Александр Викторович (1906—1969} — советский театральный режиссёр, народный артист РСФСР.
 Пергамент, Александра Иосифовна (1903—1990) — советский правовед-цивилист.
 Пергамент, Михаил Иосифович (род. 1930) — российский учёный в области управляемого синтеза и физики плазмы.
 Пергамент (Гирели), Михаил Осипович (1893—1929) — советский писатель-фантаст, сын О. Я. Пергамента.
 Пергамент, Михаил Яковлевич (1866—1932) — российский юрист.
 Пергамент, Осип Яковлевич (1868—1909) — депутат II Государственной думы от кадетов, брат М. Я. Пергамента.
 Пергамент, Рувим Самуилович (1906—1965) — карельский советский композитор.